Nastroje – album SBB
 Nastroje – album Jarosława Wasika